Santa Coloma de Farners kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Coloma de Farners (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Santa Coloma de Farners (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar